Standbeeld van Hugo de Groot (Delft) - Markt (1886)
Standbeeld van Hugo de Groot (Den Haag) - Plein (1938)
Standbeeld van Hugo de Groot (Rotterdam) - Coolsingel (1970)